

Pallavolo 
 Superliga 2009-2010 – Torneo di pallavolo femminile, in Brasile
 Superliga 2009-2010 – Torneo di pallavolo femminile, in Russia
 Superliga 2009-2010 – Torneo di pallavolo femminile, in Spagna

Calcio 
 SuperLiga 2009-2010 – Campionato di calcio, in Serbia
 Superliga 2009-2010 – Campionato di calcio, in Slovacchia

Calcio a 5 

 SuperLiga 2009-2010 – Campionato di calcio a 5, in Russia